Палаты Хованских в Старопименовском переулке расположены в Москве, в пределах Садового кольца, по адресу Старопименовский переулок, дом 11, строение 2.

История 
 Московские предания связывают палаты с родом князей Хованских, представители которого после смерти царей Алексея Михайловича и его старшего сына Федора Алексеевича захватили управление Стрелецкого приказа, были обвинены в попытке захвата управления и затем казнены.
 Эти события легли в основу оперы Модеста Мусоргского «Хованщина».

 В 1840-е гг. комплекс палат Хованских получил известность, став одним из культурных центров Москвы, когда здесь поселился писатель Н. В. Сушков, женатый на сестре Ф. И. Тютчева и приходившийся дядей поэтессе Е. П. Ростопчиной.
 Салон Сушкова посещали Н. В. Гоголь, П. А. Вяземский, молодой Л. Н. Толстой и другие деятели русской культуры.

Архитектура 

Предположительно, здание несколько раз капитально перестраивалось, при этом уже в XVIII веке (после пожаров 1738 и 1771 гг.?) от палат остался только существующий и ныне нижний ярус.

Вероятно, до Отечественной войны 1812 г. здание имело полноценный верхний ярус, но при восстановлении Москвы после нашествия Наполеона, у здания был устроен так называемый «сокращенный» мезонин.

Палаты являются крупным комплексом в нижней цокольной (полуподвальной) части здания, который уходит вниз на уровень 2 метра от современного уровня почвы (или культурного слоя).

Состояние 
В здании проводятся поддерживающий ремонт и отдельные работы по приспособлению для современного использования.

Использование 
На 2019 год в здании располагаются: салон красоты, отель, клуб, кафе и т.д.

См. также 
 Старопименовский переулок

Примечания

Ссылки 
 Палаты Хованских, XVII в.
 объект культурного наследия федерального значения; global_id: 2956028
 Палаты Хованских в Старопименовском переулке

Палаты Хованских
Хованских